Алекса́ндр Миха́йлович Ко́нонов:
 Кононов, Александр Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 10112; 26 ноября 1858.
 Кононов, Александр Михайлович (в монашестве Никодим; 1871—1919) — епископ Русской церкви, святой.